Bakkafjörður steht für: 
 einen Ausläufer der Bucht Bakkaflói, siehe Bakkafjörður (Fjord)
 einen Ort in der Gemeinde Langanesbyggð, siehe Bakkafjörður (Ort)